Municipio de Elmira puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Elmira (condado de Codington, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Codington.
 Municipio de Elmira (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Elmira (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Otsego.
 Municipio de Elmira (condado de Olmsted, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Olmsted.